Тесу́дж ():

 Тесудж — город в Иране, в провинции Фарс.
 Тесудж — город в Иране, в провинции Восточный Азербайджан.